Александра Пермякова:
 Пермякова, Александра Андреевна (род. 1949) — художественный руководитель и директор хора им. Пятницкого, заслуженный работник культуры России.
 Пермякова, Александра Фёдоровна (1924—2004) — Герой Социалистического Труда.